Пшибиславиці (, ) — власна назва. Українською: Прибиславиці, або Перебиславиці.

Топонім

Пшибиславиці (Великопольське воєводство) — село.
 Пшибиславиці (Люблінське воєводство) — село.
 Пшибиславиці (Опатовський повіт) —  село в Свентокшиському воєводстві.
 Пшибиславиці (Прошовицький повіт) — село Малопольського воєводства.
 Пшибиславиці (Сандомирський повіт) — село в Свентокшиському воєводстві.
 Пшибиславиці (Тарнівський повіт) — село Краківського повіту Малопольського воєводства.
 Пшибиславиці (гміна Ґолча) — село Меховського повіту Малопольського воєводства.
 Пшибиславиці (гміна Зельонкі) — село Краківського повіту Малопольського воєводства.
 Пшибиславиці (гміна Козлув) — село Меховського повіту Малопольського воєводства.
 Пшибиславиці (гміна Скала) — село Краківського повіту Малопольського воєводства.

Чехія 
 Пшибиславиці (Стрибна Скаліце) — колишнє село.